Ма́нси:

 Манси — финно-угорский народ.
 Манси — алгонкинский народ.
 Манси — один из алгонкинских языков.
 Манси — город в штате Индиана.

Фамилия 
 Манси, Иоанн Доминик (1692—1769) — итальянский прелат, богослов, ученый, историк.
 Манси, Кэмерон (род. 1980) — австралийский гитарист и вокалист.
 Манси, Макс (род. 1990) — американский бейсболист.
 Манси, Фрэнк Эндрю (1854—1925) — американский издатель, писатель и предприниматель.